Petra Martić era la campionessa in carica, ma ha deciso di prendere parte al Western & Southern Open 2021.

In finale Clara Tauson ha sconfitto Emma Raducanu con il punteggio di 6-1, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

  Alison Van Uytvanck (primo turno)
  Danka Kovinić (primo turno)
  Ann Li (semifinale)
  Anhelina Kalinina (primo turno)

  Madison Brengle (primo turno)
  Amanda Anisimova (secondo turno, ritirata)
  Ana Konjuh (primo turno)
  Varvara Gračëva (secondo turno)

Qualificate 

  Harriet Dart (primo turno)
  Vitalija D'jačenko (quarti di finale)

  Caroline Dolehide (primo turno)
  Maryna Zanevs'ka (primo turno)

Wildcard 

  Hailey Baptiste (secondo turno)
  Whitney Osuigwe (primo turno)

  Emma Raducanu (finale)
  Coco Vandeweghe (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Chicago Challenger 2021